Alcocer bezeichnet:

 Alcocer (Guadalajara), Gemeinde in der spanischen Provinz Guadalajara
 Alcocer (Guanajuato), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato

Alcocer ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto de Alcocer y Ribacoba (1886–1957), spanischer Politiker
 Everardo López Alcocer (1916–1968), Bischof von Autlán
 Gibran Alcocer, mexikanischer Pianist und Komponist